Madila Achille (1984–) kongói nemzetközi labdarúgó-játékvezető. Teljes neve Trésor Achille Madila.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
A Kongói labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2012-től tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának 4. bíróként segített.

Afrikai nemzetek kupája

Források 

Kongói labdarúgó-játékvezetők
1984-ben született személyek
Élő személyek